Abner Vickery – golfista statunitense
 Joey Vickery – ex cestista canadese
 Phil Vickery – ex rugbista a 15 britannico
 Sachia Vickery – tennista statunitense